Верду (, ) — испанские и французские топоним и фамилия:
 Верду (Льейда) — муниципалитет в испанской провинции Льейда в составе автономного сообщества Каталония
 Верду, Жоан (род. 1983) — испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Бетис»
 Верду, Марибель (род. 1970) — испанская актриса
 Месье Верду - фильм Чарли Чаплина